Instant Composers Pool ensemble - Nederlands jazz-ensemble
 Instant Composers Pool (platenlabel) - Nederlands platenlabel gespecialiseerd in jazz